Lamego pode ser:

Lamego - cidade portuguesa
Distrito de Lamego - antigo distrito português, sediado na cidade anterior, criado em 1835 e extinto em Dezembro desse mesmo ano, por transferência da capital de distrito para a cidade de Viseu.
Diocese de Lamego - uma diocese portuguesa, a única não sediada numa capital de distrito.
Presídio de Lamego, na Capitania do Mato Grosso, no Brasil.
Nova Lamego - antiga vila na Guiné Portuguesa, hoje renomeada Gabu.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos